Детскосельская улица:
 Детскосельская улица — улица в Павловске (Пушкинский район Санкт-Петербурга)
 Детскосельская улица — старое название Краснопутиловской улицы в Московском районе Санкт-Петербурга